Матчі Групи E групового етапу чемпіонату світу з футболу 1990 відбувалися з 12 по 21 червня 1990 року на стадіонах Стадіо Маркантоніо Бентегоді у Вероні та Стадіо Фріулі в Удіне.

Переможцем Групи E стала збірна Іспанії, яка здобула дві перемоги та одну нічию. Також до стадії плей-оф з групи вийшли збірні Бельгії та Уругваю, відповідно як команда, що стала другою у групі, та як одна з четвірки найкращих команд серед тих, що посіли треті місця. Таким чином єдиним невдахою квартету E, що припинив боротьбу вже після групової стадії, стала команда Південної Кореї, яка усі свої матчі програла.

Турнірне становище

Матчі

Бельгія—Південна Корея

Уругвай—Іспанія

Бельгія—Уругвай

Південна Корея—Іспанія

Бельгія—Іспанія

Південна Корея—Уругвай

Посилання 
 Чемпіонат світу 1990 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1990 на сайті RSSSF  

Група E
Червень 1990